Estancia Grande peut désigner :

 Estancia Grande, localité argentine située dans la province d'Entre Ríos ;
 Estancia Grande, localité argentine située dans la province de San Luis.